Campodarco ima više značenja:
 Campodarco, Perugia
 Campodarco, Pesaro-Urbino